

Geografia

Blomberg – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Blomberg – comune della Bassa Sassonia

Altro 
 Blomberg – azienda tedesca di elettrodomestici
 Erik Blomberg (1895-1965) – poeta, scrittore, critico letterario svedese

 Jan Axel Blomberg (1969) – batterista norvegese
 Werner von Blomberg (1878-1946) – generale e politico tedesco
 Scandalo Fritsch-Blomberg – scandalo riguardante la Wehrmacht, all'epoca della Germania nazista

Pagine correlate 
 Bloomberg